Ženská dvouhra ITS Cupu 2011 probíhala ve druhé polovině července 2011. Do singlové soutěže olomouckého tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla rakouská tenistka Patricia Mayrová-Achleitnerová, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala 19letá italská kvalifikantka Nastassya Burnettová, jež ve finále zdolala českou turnajovou trojku Evu Birnerovou po hladkém dvousetovém průběhu 6–1 a 6–3. Na okruhu ITF vybojovala druhý singlový titul. Italka přitom figurovala až na 521. příčce žebříčku WTA a za Češkou zaostávala přibližně o čtyři sta míst. Zisk 70 bodů znamenal posun výše o padesát příček.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 ITS CUP 2011 na stránkách Mezinárodní tenisové federace

ITS Cup
Ženský okruh ITF 2011
Tenis v Česku v roce 2011